Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma Mladenovic ha deciso di non partecipare. Babos ha scelto di schierarsi in coppia con Vera Zvonarëva, venendo sconfitte al primo turno da Petra Martić e Shelby Rogers.

In finale Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková hanno sconfitto Bethanie Mattek-Sands / Iga Świątek con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (terzo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (terzo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (secondo turno)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (terzo turno)
  Tímea Babos /  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (secondo turno)

  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Laura Siegemund (terzo turno)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Monica Niculescu /  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Ellen Perez /  Zheng Saisai (secondo turno, ritirate)
  Bethanie Mattek-Sands /  Iga Świątek (finale)
  Ashleigh Barty /  Jennifer Brady (ritirate)
  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Clara Burel /  Chloé Paquet (terzo turno)
  Estelle Cascino /  Jessika Ponchet (primo turno)
  Salma Djoubri /  Océane Dodin (primo turno)
  Aubane Droguet /  Séléna Janicijevic (primo turno)

  Amandine Hesse /  Harmony Tan (primo turno) 
  Elsa Jacquemot /  Elixane Lechemia (primo turno) 
  Diane Parry /  Margot Yerolymos (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2021